Жезье́-э-Фонтенле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жи. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70268.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 16 км северо-западнее Безансона, в 36 км к юго-западу от Везуля.

Около половины территории коммуны занимают леса.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 181 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 125 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 91 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 91 активных жителей работали 86 человек (44 мужчины и 42 женщины), безработными было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 34 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Жезье (XVII век). Исторический памятник с 1983 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона